Israel Itskovich Brekhman (20 de noviembre de 1921-9 de julio de 1994) fue un farmacólogo ruso. Se especializó en adaptógenos, con un enfoque en Panax Ginseng y especialmente en el ginseng siberiano . Brekhman fue muy premiado tanto por la Unión Soviética como más tarde por la Federación Rusa por su investigación. Recibió la Orden de Lenin .

El Profesor y Dr. Israel Brekhman en los años 70 desarrolló en Cuba junto al Dr. Raimundo Torres Díaz los Inmunoterápicos-Adaptógenos. Yo como oncólogo participé en su equipo. Los medicamentos desarrollados por estos médicos (Torres y Brekhman) pasaron a ser "secreto de estado" debido a la Guerra Fría que existía entre la antigua URSS y USA. Muchos de los medicamentos desarrollados por ellos destacaron sobre todo en el campo de la oncología y del deporte, no podemos olvidar que la mayoría de las medallas ganadas en la Olimpiada de 1976 en Montreal fueron del Bloque Socialista graciása un medicamento natural llamado "Reactor-69" que previamente fue probado en Tropas Especiales y al no ser doping fue empleado por los deportistas de competición. El "Reactor-69" actualmente está autorizado por Bruselas para toda la Comunidad Europea. En el campo de la oncología desde hace más de 40 años se viene empleando el "RAYV-966" queposiblemente sea el inmunoterápico-adaptógeno superior al resto de los tratamientos inmunológicos que podamos encontrar, ambos medicamentos se pueden localizar en varios países como Centroamérica, Rumanía, España y Rusia, siendo los medicamentos más empleados en la Asociación de Afectados por las Quimioterapias y Radioterapia de España (AQR). Posteriormente los doctores I. Brekhman y R. Torres Díaz desarrollaron otros medicamentos junto a la doctora rumana Ana Aslan que fue muy famosa por la creación del Gerovital y Aslavital, bautizándose este tratamiento como "Longevidad con Calidad"

Professor and Dr. Israel Brekhman in the 70s developed in Cuba together with Dr. Raimundo Torres Díaz the Immunotherapy-Adaptogens. As an oncologist I participated in his team. The medicines developed by these doctors (Torres and Brekhman) became a "state secret" due to the Cold War that existed between the former USSR and the USA. Many of the medicines developed by them stood out above all in the field of oncology and sports, we cannot forget that most of the medals won in the 1976 Olympics in Montreal were from the Socialist Bloc thanks to a natural medicine called "Reactor-69 " which was previously tested in Special Troops and since it was not doping it was used by competitive athletes. The "Reactor-69" is currently authorized by Brussels for the entire European Community. In the field of oncology for more than 40 years, "RAYV-966" has been used, which is possibly the immunotherapeutic-adaptogen superior to the rest of the immunological treatments that we can find, both drugs can be found in several countries such as Central America, Romania , Spain and Russia, being the drugs most used in the Association of People Affected by Chemotherapy and Radiotherapy of Spain (AQR). Subsequently, doctors I. Brekhman and R. Torres Díaz developed other medicines together with the Romanian doctor Ana Aslan who was very famous for the creation of Gerovital and Aslavital, baptizing this treatment as "Longevity with Quality"
Fallecidos en 1994
Nacidos en 1921